Фёдор Тютчев:
 
 Тютчев, Фёдор Фёдорович (1860—1916) — русский офицер, полковник, журналист и писатель, герой Первой мировой войны.